

Pessoas
Ludvig Holstein-Ledreborg
Holstein Kiel
Pedro de Sousa Holstein

Localidades
Holstein
New Holstein
Hölstein
Holstein (Nebraska)
Holstein (Iowa)

Outros
6402 Holstein
Schleswig-Holstein
Holstein-Frísia (gado holandês)
Ducado de Holstein

Desambiguação